Champlain kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Champlain (kommun), Québec, Mauricie,

USA 

 Champlain (ort), New York, Clinton County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar